«О мир, повторяй мой гимн!» (, Раддиди́ айя́туха-д-дунья́ наши́ди) — государственный гимн Йемена.

Текст гимна Южного Йемена (НДРЙ) был написан в 1979 году . После объединения Северного и Южного Йемена в 1990 году, он был принят в качестве гимна объединённой Республики Йемен и использовался в оригинальном виде до 2006 года. 20 декабря 2006 года были приняты поправки, которые сократили текст оригинала и заменили некоторые фразы в нём.

Текст

Примечания

Ссылки 
 Страница гимна на сайте Nationalanthems.info
 Арабский текст гимна

Государственные символы Йемена
Йемен
Песни 1979 года
Песни на арабском языке